Rio Dumbrăviţa (Crişul Alb), afluente do rio Crişul Alb.
 Rio Dumbrăviţa (Ilişua), afluente do rio Ilişua.
 Rio Dumbrăviţa (Lisa), afluente do rio Lisa.
 Rio Dumbrăviţa (Nedeiu), afluente do rio Nedeiu.

Desambiguação